Меркуши — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Кировская область 
 Меркуши — деревня в составе Кировского городского округа.
 Меркуши — деревня в Пижанском районе.
 Меркуши — деревня в Уржумском районе.

Пермский край 
 Меркуши — деревня в Большесосновском районе.
 Меркуши — село в Частинском районе.